Корн — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Лот.
 Олівер Корн ( 1984) — німецький хокеїст на траві, олімпійський чемпіон.
  Корн Рахіль Вольфівна — єврейська поетеса, новелістка.

Див. також 
 Korn (значення)
Прізвища